Сабольч Варга (; родился 17 марта 1995 года в Секешфехерваре, Венгрия) — венгерский футболист, полузащитник клуба МТК, выступающий на правах аренды за «Вац».

Клубная карьера 
Варга — воспитанник клубов «Видеотон» и Вашаш. В 2013 году он начал профессиональную карьеру в МТК. 1 июня в матче против «Дебрецена» Сабольч дебютировал в чемпионате Венгрии. 27 июля в поединке против «Мезёкёвешда» он забил свой первый гол за МТК.

В начале 2014 года Варга перешёл в нидерландский клуб «Херенвен». За полтора года он так и не сыграл ни одного официального матча за основной состав, а в июне 2015 года на правах аренды вернулся в свой бывший клуб МТК.

Международная карьера 
В 2014 году в составе юношеской сборной Венгрии Сабольч принял участие в домашнем юношеском чемпионате Европы. На турнире он принял участие в матчах против команд Австрии, Португалии и Израиля.

Личная жизнь 
Сабольч Варга является прихожанином венгерской неопятидесятнической Церкви веры.

Примечания

Ссылки 
 
 Profile at HLSZ
 Profile at MLSZ

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК МТК
Игроки ФК «Шопрон»
Игроки ФК «Вац»